Балдуїн II (; 1056 — 1098) — граф Ено у 1071—1098 рооках.

Належав до Фландрського дому. Другий син Балдуїна VI, графа Фландрії і Ено та Ріхільди, графині Ено. 1071 року після загибелі старшого брата Арнульфа спадкував графство Ено, але регентство здійснювала Ріхільда. Відповідно до волі своєї матері визнав верховенство Теодора (Теодвіна), архієпископа Льєжа, завдяки чому отримав підтримку у захисті своїх земель від домагань стрйика Роберта I Фландрського. У 1076 році Балдуїн II позбавив мати регентства в Ено і став сам панувати в графстві.

Ніколи не відмовляючись від своїх прав на Фландрію, збирав сили і готувався для боротьби за батьківську спадщину з Робертом I. Останній в свою чергу знайшов підтримку в французького короля Філіпа I. Граф Ено уклав союз з Вільгельмом I, королем Англії, . У 1084 році році одружився з Ідою, донькою Генріха II, графа Лувену, який доєднався до кораліції графа Ено. Супротивники зійшлися в 1085 році в битві при Брокеруа, в якій Балдуїн II зазнав поразки і змушений був укласти з Робертом I мирний договір, за яким відмовився від Фландрії на користь стрийка.

Водночас пожертвував великі земельні володіння церкви. У 1081 році спільно з Ріхільдою заснував бенедиктинський монастир у Сен-Дені в Брокеруа і подарували йому кілька селищ, у 1084 році вони фундували в Сен-Дені-ан-Брокеруа нову церкву. У зв'язку з такою політикою значна частина графських земель у Ено вийшла з-під їхнього контролю.

Після оголошення 1095 року папою римським Урбаном II хрестового походу Балдуїн II долучився до кола його учасників. Необхідне фінансування він отримав у льєжського єпископа Отберта, який купив у графа його замок Кувен за 50 срібних марок та 1 золотий лівр. Крім того, Отберт прийняв на себе турботу про синів Балдуїн II, одного з них Симона, призначивши каноніком собору св. Ламберта у Льєжі.

Доєднався до війська на чолі із герцогом Готфрідом Буйонським. Після взяття хрестоносцями Антіохії разом із графом Гуго I де Вермандуа був відправлений до візантійського імператора Олексія I з проханням про підкріпленя. Але помер дорогою до Константинополя, у Віфінії поблизу міста Нікея, за нез'ясованих обставин. Йому спадкував син Балдуїн III.

Примітки

Джерела 
 Alan V. Murray, The Crusader Kingdom of Jerusalem: A Dynastic History, 1099—1125. Prosopographica et Genealogica, 2000.
 J-J. de Smet, " Baudouin II ", Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 1, Bruxelles, 1866, p. 807—808.

графи Геннегау
учасники Першого хрестового походу